Озброєний розвідувальний вертоліт () — це легкий вертоліт озброєний для самозахисту і з елементарними бойовими можливостями. До цього типу вертольотів відносяться:
 Озброєний розвідувальний вертоліт був проектом армії США для заміни OH-58D Kiowa Warrior, в результаті було обрано Bell ARH-70 Arapaho.
 Tiger ARH є версією Eurocopter Tiger, яку використовують у армії Австралії.
 MH-6
 OH-58D
 Казанський Ансат

Бойові вертольоти